Colònia de Lagos 1861-1906
 Colònia i Protectorat de Nigèria del Sud, 1906-1914
 Colònia i Protectorat de Nigèria, 1914-1954